

Zoologia 
 Lachnolaimus maximus, nome scientifico del pesce comunemente noto come pargo gallo.

Biografie 
 Amaro Pargo (1678-1747), corsaro spagnolo
 Amaro Pargo: entre la leyenda y la historia, film biografico del 2017 di Juan Alfredo Amil
 Jannero Pargo (1979-), cestista statunitense
 Jeremy Pargo (1986-), cestista statunitense, fratello di Jannero